Il singolare del torneo di tennis Mar del Plata Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Víctor Pecci che si è ritirato sul punteggio di 2-6, 6-3, 2-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 José Higueras (semifinali)
 Víctor Pecci (finale, ritiro)

 Mario Martínez (primo turno)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Kjell Johansson (quarti di finale)
 Ricardo Cano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Open 1981